Die heilige Lüge – film del 1927 diretto da Holger-Madsen
Die heilige Lüge – film del 1954 diretto da Wolfgang Liebeneiner